Miejscowości w Polsce
 Stare Pole – wieś woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kamionka
 Stare Pole – wieś w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Stare Pole
 Stare Pole – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów